Jernigan ist der Familienname folgender Personen:

 James Jernigan, US-amerikanischer Politiker 
 Joseph Paul Jernigan (1954–1993), US-amerikanischer Mörder und Körperspender (Visible Human Project)
 Tamara E. Jernigan (* 1959), US-amerikanische Astronautin